Кариасика () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Эспириту-Санту. Составная часть мезорегиона Центр штата Эспириту-Санту. Входит в экономико-статистический микрорегион Витория. Население составляет 355 456 человек на 2005 год. Занимает площадь 279,98 км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 год составляет 0 mil реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 год составляет 0 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2005 год составляет 0 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Aw.

Муниципалитеты штата Эспириту-Санту